Кубановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кубановка — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Кубановка — деревня в Верховском районе Орловской области.